Дом Есыревых — памятник архитектуры в историческом центре Нижнего Новгорода. Построен в 1832 году по проекту архитектора А. Л. Леера в классицистическом стиле.

История 
Перевод в 1817 году в Нижний Новгород Макарьевской ярмарки послужил толчком к развитию торговли и ремёсел, сказался и на внешнем облике города. К концу XVIII века сложилась новая градостроительная структура древнего Нижнего Посада. Спрямлённая Рождественская улица стала главной планировочной осью района. Изменился характер застройки: появились отдельные каменные здания. Последующие генеральные планы закрепляли регулярную планировку посада, вводя новые градостроительные элементы. По плану 1824 года площадь на выходе Успенского съезда на Рождественскую улицу получила чёткую геометрию. В восточной части площади располагалась Косьмодемьянская церковь, а западную занимала жилая застройка. Участок с современным домом № 16/1 на пересечении Нижневолжской набережной и пл. Маркина являлся крайним, обращённым к площади продольной стороной, участком.

В начале XIX века этот усадебный участок принадлежал нижегородскому мещанину Михаилу Семёновичу Ветошникову. На участке стоял каменный дом, обращённый фасадом на Рождественскую улицу. В сентябре 1802 года Ветошников продал усадьбу нижегородскому купцу Петру Тихоновичу Переплётчикову. 19 ноября 1807 года усадьба была продана нижегородскому купцу Михаилу Егоровичу Ясыреву. Он владел соседним участком, прилегавшим к правой границе купленного участка и таким образом расширил свою усадьбу.

После смерти главы семейства усадьба перешла к его сыновьям — Степану и Петру. Усадьба была поделена между братьями. Старшему Степану достался каменный дом. Граница между участками братьев была проведена по установленной планом города 1824 года красной линии Софроновской площади. В 1832 году Степан Ясырев выстроил новый каменный дом под надзором архитектора Антона Лаврентьевича Леера и, предположительно, по его проекту. Для большего удобства въезд во двор был выполнен не с улицы, а с крепостной земли брата, с его позволения.

В конце 1830-х годов усадебная земля Петра Ясырева отошла под устройство Софроновской площади. Усадьба Степана Ясырева оказалась крайней и вышла на площадь кирпичной оградой с проездными воротами. При планировке, площадь была поднята и въезд в усадьбу стал неудобен. Степан Ясырев 26 июня 1838 года обратился в Комитет об устройстве губернского города Нижнего Новгорода с прошением: «…нужно мне в нижнем этаже дома моего Рождественской части 4-ого квартала перебрать полы, скласть печи, в двух покоях в лицевой и задней сторон сделать балконы, во флигеле перебрать полы, в больших въездных ворота, что на площадь, две кирпичные устроить стенки для поддержания земли и накладку в вышину оградной стенки… …прошу оный Комитет учинить надлежащее распоряжение о допущении меня к означенным поправкам».

Городовой архитектор Г. И. Кизеветтер в начале августа осмотрел усадьбу Ясырева и решил, что «дом сей и флигель каменные, прочные и имеют правильные фасады и заслуживают исправлений… Для удобнейшего въезда во двор с площади, которая земляною насыпью возвышена против горизонта дворов, требуется для поддержания сей насыпной земли сделать при въезде в ворота две кирпичные стенки, которые будут совершенно скрыты в земле. Имеющуюся оградную стенку и садок по сему случаю назначается только несколько возвысить, сохраняя теперешний вид оных без изменения фасада». В октябре 1838 года комитет разрешил Ясыреву произвести перестройку.

В 1834 году был построен каменный флигель усадьбы, выходивший торцом на Нижневолжскую набережную (сегодня на этом месте стоит дом № 16/1). В 1840-х годах был построен ещё один каменный двухэтажный флигель, выходивший фасадом на площадь (сохранился до настоящего времени во внутреннем дворе).

В начале 1850-х годах место на Нижнем базаре перешло к чебоксарским купцам (позднее — нижегородским купцам первой гильдии) братьям Фёдору и Аристарху Андреевичам Блиновым. На протяжении полувека усадьба и все прочие участки квартала между Софроновской площадью, улицей Рождественской, Нижневолжской набережной и переулком Рождественским (Городецким) принадлежали разным поколениям купеческой семьи Блиновых.

В конце XIX века левое крыло дома было перестроено, но все основные элементы убранства фасадов сохранились. Дом Есыревых остаётся важным памятником архитектуры Нижнего Новгорода эпохи классицизма.

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Здания и сооружения Нижнего Новгорода в стиле русского классицизма